Волчья:

Деревня 
 Волчья — деревня в Шенталинском районе Самарской области, Россия.

Горы 
 Волчья — гора в Приозерском районе Ленинградской области.
 Волчья — гора возле с. Бамут, Чеченская Республика.

Реки 
 Волчья (приток Вуоксы) — в Ленинградской области, Россия.
 Волчья (река, впадает в Восточно-Сибирское море) — река в Якутии, Россия.
 Волчья (приток Северского Донца) — река в Белгородской (Россия) и Харьковской области (Украина).
 Волчья (приток Самары) — река в Донецкой и Днепропетровской областях (Украина).
 Волчья (приток Кобелячки) — в Полтавской области, Украина.

Песня 
 «Волчья» (другое название — «Обними меня покрепче») — песня Алексея Романова и группы «Воскресение».

См. также 
 
 Волчья Александровка — село в Белгородской области, в верховьях реки Волчьей.